Габашви́ли () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Габашвили, Василий (более известен как Василий Давидович Габаев; 1853—1933) — российский и грузинский военачальник.
 Габашвили, Виссарион Захарьевич (псевдоним Бесики; 1750—1791) — грузинский поэт и политический деятель.
 Габашвили, Георгий Иванович (1862—1936) — грузинский художник и педагог.
 Габашвили, Екатерина Ревазовна (1851—1938) — грузинская писательница и феминистка.
 Габашвили, Ирина (1960—2009) — советская грузинская гимнастка, чемпионка мира.
 Габашвили, Константин Владимирович (род. 26 сентября 1948) — мэр Тбилиси с февраля по октябрь 1993 года.
 Габашвили, Реваз (1882—1969) — грузинский политик, один из основателей Национал-демократической партии Грузии.
 Габашвили, Теймураз Бесикович (род. 1985) — российский теннисист.